Leeghwaterbrug (Alkmaar), een brug in de plaats Alkmaar, in Noord-Holland
 Leeghwaterbrug (Den Haag), een brug in Den Haag, in Zuid-Holland